Fangcun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fangcun (socken i Kina, Guizhou), 
 Fangcun (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar